Декстър Флечър () е британски актьор.

Още млада възраст Флечер застава пред камерата. На 10-годишна възраст, 1976, участва в комедията Bugsy Malone. През осемдесетте се снима в многобюджетни филми като: The Bounty (1984) и Revolution (1985). В комедията The Rachel Papers на Флечър е дадена главната роля. Прави голямо впечатление на публиката с изявата си във филма Две димящи дула, на режисьора Гай Ричи.

Филмогафия

Външни препратки 

 Декстър Флечър фен сайт
 Лицата на BBC - Декстър Флечър
 

Английски актьори и актриси